Вершинята — название населённых пунктов.

Россия 
 Вершинята — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Вершинята — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Вершинята — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Вершинята — деревня в Советском районе Марий Эл.